Onderdistrict in Indonesië
 Kalipuro (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kalipuro (Kalipuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Kalipuro (Pungging), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java